Yattaman – anime giapponese del 1977 appartenente alle serie Time Bokan
Yattaman - Il film – film del 2009 diretto da Takashi Miike
Yattaman/Mr. Baseball – singolo dei gruppi I Cavalieri del Re ed Happy Gang, pubblicato nel 1983